Manuel Bezerra de Albuquerque Júnior, mais conhecido como Manuel Bezerra (23 de agosto de 1843 — Fortaleza, 12 de abril de 1892), foi um professor, militar e político brasileiro.

Foi senador pelo Ceará de 1890 a 1892.

Ver também 
 Lista de senadores do Brasil

Referências gerais 
 

Senadores do Brasil pelo Ceará
Professores do Ceará

Militares do Ceará
Mortos em 1892